

Cinema 
Growing Pains  – film del 1928 diretto da Robert A. McGowan
Con le buone maniere si ottiene tutto  (Growing Pains) – film del 1984 diretto da Robert Houston

Musica 
Growing, Pains – album di Billie Myers del 1997
Growing Pains – album di Mary J. Blige del 2007
Growing Pains – album dei Dinosaur Pile-Up del 2010
Growing Pains – album di Json del 2012
Growing Pains – singolo dei Neck Deep del 2013
Growing Pains – singolo di Alessia Cara del 2018

Televisione 
Genitori in blue jeans (Growing Pains) – situation comedy statunitense
Growing Pains  – serie televisiva britannica della BBC